Vinnicombe ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Vinnicombe (* 1964), australischer Bahnradsportler und Radsporttrainer
 Patricia Vinnicombe (1932–2003), südafrikanische Archäologin und Künstlerin